Poersch ist der Familienname von

 Heinrich Andreas Poersch (1768–1829), deutscher Baumeister
 Regina Poersch (* 1969), deutsche Politikerin